Euqueri de Lió, bisbe de Lió
 Euqueri, religiòs del segle VI
 Euqueri d'Orleans, bisbe d'Orleans